Rappaport ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Rappoport.

Namensträger 
 Alfred Rappaport von Arbengau (1868–1946), österreichischer Diplomat
 Alfred Rappaport (* 1932), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Arnold Rappaport (1840–1907), galizischer Politiker
 Ben Rappaport (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Bruno Rappaport (1875–1915), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Daniel Rappaport (* 1970), US-amerikanischer Filmproduzent und Talentmanager
 David Rappaport (1951–1990), britischer Schauspieler
 Henry Rappaport (1913–2003), US-amerikanischer Mediziner
 Herbert Rappaport (Gerbert Rappaport; 1908–1983), österreichisch-sowjetischer Filmregisseur
 Jakob Rappaport (1840–1886), österreichischer Finanzier
 Julian Rappaport, US-amerikanischer Psychologe
 Mark Rappaport (* 1942), US-amerikanischer Autorenfilmer, Filmemacher, Produzent, Filmkritiker und Drehbuchautor
 Moritz Rappaport (1808–1880), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Nathan Rappaport (Rapoport, Rapaport; 1911–1987), polnischer Bildhauer
 Philipp Rappaport (1879–1955), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Richard Rappaport (* 1944), US-amerikanischer Maler
 Romuald Rappaport (1898–1948), österreichischer Filmmanager und -produzent
 Roy Rappaport (1926–1997), US-amerikanischer Anthropologe
 Salomon An-ski (Shlomo Sanwel Rappaport, 1863–1920), russischstämmiger Autor und Dramatiker
 Summer Rappaport (* 1991), US-amerikanische Triathletin

Siehe auch 
 Rapaport
 Rapoport
 Ich bin nicht Rappaport (Film)

Familienname